Pitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Pitzer (1886–1952), sozialdemokratischer  Politiker; von 1945 bis 1950 Polizeipräsident von München
 Gys Pitzer (* 1939), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Kenneth Sanborn Pitzer (1914–1997), US-amerikanischer Chemiker
 Maria Andergast (* 1912 als Maria Pitzer; † 1995), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Pitzer-Spannung, nach dem Chemiker Kenneth Sanborn Pitzer benannte Ringspannung eines Moleküls